Partida de caza puede referirse a:

La caza de la codorniz, un cuadro de Goya de 1775;
Partida de caza, una historieta de Pierre Christin y Enki Bilal de 1981.